Cooyoo es un género extinto de peces que vivió durante la época del Cretáceo. Este género marino pertenece a la familia Ichthyodectidae, del orden Ichthyodectiformes.

Especies 
Clasificación del género Cooyoo:
 † Cooyoo (Lees y Bartholomai 1987)
 † Cooyoo australis (Woodward 1894)

Referencias

Lectura recomendada 
 Study of a Lower Cretaceous actinopterygian (class Pisces) Cooyoo australis from Queensland, Australia. Memoirs of the Queensland Museum. 1987.

Enlaces externos 

 Cooyoo Paleobiology Database.
 Cooyoo Encyclopedia of Life.

Fósiles del Cretáceo
Ichthyodectiformes
Géneros de peces
Peces extintos